
Termin levan ima više značenja.

 Levan (polisaharid), hemijsko jedinjenje
 Levan (Juta), naselje u SAD-u